Le Championnat d'Asie de football des moins de 16 ans ou AFC U-16 Championship est une compétition de football ayant lieu en Asie (AFC), tous les deux ans, pour les équipes asiatiques des moins de 17 ans, servant de qualification pour la Coupe du monde de football des moins de 17 ans.

Histoire

Résultats

Palmarès

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe du monde de football des moins de 17 ans
 Confédération asiatique de football